Ina Isings, Nederlandse archeoloog
 Johan Herman Isings, Nederlandse tekenaar en illustrator